Татья́на Яди́ра Суа́рес Пади́лья (, род. 19 декабря 1990) — американская спортсменка, ранее выступавшая по вольной борьбе, ныне — боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в минимальном весе. 

По состоянию на 1 марта 2023 года занимает 13 строчку в рейтинге сильнейших в своем дивизионе и 15 строчку среди лучших бойцов-женщин UFC независимо от весовой категории ().

Биография 
Родилась в 1990 году в Ковине у родителей-мексиканцев. С детства занялась борьбой по примеру старших братьев. В 2007 году стала серебряной призёркой чемпионата мира среди юниоров.

В 2008 году выиграла панамериканский чемпионат и завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. В 2010 году вновь стала бронзовой призёркой чемпионата мира. 

В 2012 году, готовясь к участию в Олимпийских играх в Лондоне, получила травму шеи. Во время обследования обнаружилось, что у неё не только повреждён позвоночник, но и имеется растущая раковая опухоль. Ей пришлось временно оставить тренировки и заняться борьбой с раком.

После выздоровления стала заниматься бразильским джиу-джитсу, а с 2013 года выступать по смешанным единоборствам.

Статистика в смешанных единоборствах 
По данным Sherdog:

| Победа
| align=center|9–0
|  Монтана де ла Роса
| Удушающий приём (гильотина)
| UFC Fight Night: Мунис vs. Аллен
| 
| align=center|2
| align=center|2:51
|  Лас-Вегас, Невада, США
| 
|-
| Победа
| align=center|8–0
|  Нина Ансарофф
| Единогласное решение
| UFC 238
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
|  Чикаго, Иллинойс, США
| 
|-
| Победа
| align=center|7–0
|  Карла Эспарза
| Технический нокаут (удары)
| UFC 228
| 
| align=center|3
| align=center|4:33
|  Даллас, Техас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 6–0
|  Алекса Грассо
| Удушающий приём (сзади)
| UFC Fight Night: Майя vs. Усман 
| 
| align=center|1
| align=center|2:44
|  Сантьяго, Чили
| 
|-
| Победа
| align=center| 5–0
|  Вивиан Перейра
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Порье vs. Петтис
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
|  Норфолк, Виргиния, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 4–0
|  Аманда Купер
| Сдача (удушение Д'Арс)
| The Ultimate Fighter 23 Finale
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:43
|  Лас-Вегас, Невада, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 3–0
|  Арлин Кобан
| Технический нокаут (удары)
| Gladiator Challenge
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:48
|  Сан-Джасинто, Калифорния, США
|-
| Победа
| align=center| 2–0
|  Каролина Альварес
| Сдача (рычаг локтя)
| Gladiator Challenge
| 
| align=center|1
| align=center|2:01
|  Сан-Джасинто, Калифорния, США
| 
|-
| Победа
| align=center|1–0
|  Тайра Паркер
| Единогласное решение
| Gladiator Challenge
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
|  Ранчо-Мираж, Калифорния, США
| 
|-

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы США
Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Панамерики по борьбе